Kultjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kultjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (3,64 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn